A Sherm és a bacik (eredeti cím: Sherm!) 2006-ban futott német televíziós rajzfilmsorozat, amelynek alkotói Mitch Schauer és 
Michael Hefferon. A sorozatot a Berlin Animation film és a Berliner Film Compaine gyártotta, a Your Family Entertainment forgalmazásában. Műfaját tekintve szituációs komédiasorozat. Németországban 2006. január 1. és 2006. május 18. között a Super RTL, míg Magyarországon az RTL Klub (jelenleg: RTL) sugározta a Kölyökklub című műsorblokkban.

Ismertető 
A sorozat főhőse, Sherm, aki egy normális tinédzserfiú. Sherm tipikus kísérletező, megpróbálja minden napját hasznos munkával tölteni. Sokszor nyugtalan, aggodalmas, bizonytalan, és vannak problémái. Van pár baktérium barátja a laboratóriumban. Egyszer egy laboratóriumi kísérletnek köszönhetően jött elő ez a néhány nem fertőző baktérium. Segítenek a kísérletezésben, de legtöbbször különös dolgok történnek.

Szereplők

Epizódok

Források 
 
Sherm és a bacik a fernsehserien.de-n

További információk 
 Sherm és a bacik az rtl.klub.hu-n 

2006-ban bemutatott német televíziós sorozatok
Német rajzfilmsorozatok
Szituációs komédiák
2006-ban befejezett német televíziós sorozatok